Полоро́гие  — крупное семейство жвачных парнокопытных. К нему относятся антилопы, газели, быки, бараны и козлы.

Общая характеристика 
Семейству полорогих принадлежат 140 видов, варьирующихся от 5-килограммового дикдика до 1000-килограммового бизона. Важным отличием являются рога: их почти всегда одна пара (исключением является род четырёхрогих антилоп), а длина может составлять от 2 сантиметров до 1,5 метра. У некоторых видов рога имеются только у самцов, однако у большинства они встречаются у обоих полов. Это костные структуры, твёрдо связанные с черепом. В отличие от оленевых и вилорогих, у полорогих рога никогда не разветвлены. 

Самый большой представитель семейства — гаур (ростом в холке до 2,2 метров и массой более 1 тонны), а самый маленький — карликовая антилопа (весит не более 3 килограмм и высотой с крупную домашнюю кошку).

Основная часть полорогих обитает в открытых местностях. Африканские саванны являются для многих видов идеальным жизненным пространством. Существуют также виды, живущие в гористой местности или в лесах.

Пищеварительная система 
Большинство членов семейства — растительноядные, хотя некоторые антилопы могут поедать и животную пищу. Как и другие жвачные, полорогие имеют четырёхкамерный желудок, что позволяет им переваривать растительную пищу, такую как травы, которые не могут быть использованы в качестве пищи многими другими животными. Такая пища содержит в себе много целлюлозы, и не все животные способны переварить её. Однако пищеварительная система жвачных животных, коими и являются все полорогие, в состоянии переварить такую пищу.

Рога 
Рога прикреплены к выпирающей лобной кости. Длина и ширина различны (обхват рогов архара, например составляет 50 см). Рога у полорогих растут всю жизнь. Состоят из вещества эпидермического происхождения. В основном рога используются самцами в стычках с сородичами.

Эволюция 
В историческом отношении полорогие — относительно молодая группа животных. Самыми древними ископаемыми, которые можно с уверенностью отнести к полорогим, является род  из миоцена. Эти звери напоминали современных хохлатых дукеров, были не больше косуль и имели очень маленькие рога. Ещё во время миоцена этот род разделился, а в плейстоцене уже были представлены все важные линии современных полорогих. В плейстоцене полорогие мигрировали по существовавшему тогда естественному мосту из Евразии в Северную Америку. В Южную Америку и Австралию полорогие естественным образом не пробирались, но одомашненные виды сегодня существуют практически во всех странах мира.

По данным генетиков, время разделения жвачных (Ruminantia) на полорогих (Bovidae) и жирафовых (Giraffidae) датируется возрастом 28,7 млн лет назад (олигоцен). По мтДНК, жвачные, представленные кабарговыми (Moschidae), и Bovidae разделились 18,6 млн лет назад. Bovidae разделились на Tragelaphini и Bovini 15,82 млн лет назад.

Классификация 
Полорогих в настоящее время подразделяют на восемь подсемейств: 
 Подсемейство Aepycerotinae — Импалы 
 Подсемейство Alcelaphinae — Бубалы, или коровьи антилопы 
 Подсемейство Antilopinae — Настоящие антилопы
 Подсемейство Bovinae — Быки и винторогие антилопы
 Подсемейство Caprinae — Козьи
 Подсемейство Cephalophinae — Дукеры
 Подсемейство Hippotraginae — Саблерогие антилопы
 Подсемейство Reduncinae — Водяные козлы

Также данное семейство включает в себя ископаемые роды:
  Pachytragus

Примечания 

Полорогие
Семейства млекопитающих